Mark Coxon Morrison (1877-1945) – rugbista scozzese
Mark Morrison (1963) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Mark Morrison (1972) – cantante inglese
Mark Morrison (1982) – ex hockeista su ghiaccio nordirlandese